Чемпіонат Австрії 1965/66 () — 55-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Восьмий титул чемпіона Австрії здобула Адміра.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1965/66 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1965/66 на rsssf 

1966
Австрія
Австрія